Joannah Stutchbury (1954-2021), une militante kényane de la défense des droits fonciers et environnementaux ;
 Samuel Stutchbury (1798-1859), un naturaliste et un géologue britannique.